Název Bezděz má následující významy:

 Bezděz (hrad) – hrad na kopci Bezděz v okrese Česká Lípa
 Bezděz (okres Česká Lípa) – obec a vesnice v okrese Česká Lípa
 Bezděz (Ralská pahorkatina) (606 m n. m.) – vrchol, na kterém je zřícenina hradu Bezděz
 Bezděz (sborník) – vlastivědný sborník vydávaný v České Lípě
 Malý Bezděz (577 m n. m.) – nižší vrchol západně od vrchu Bezděz
 Nový Bezděz, původní název města Bělá pod Bezdězem v okrese Mladá Boleslav, východně od obce Bezděz
 Velký a Malý Bezděz – přírodní rezervace zahrnující území v okolí obou vrcholů Bezdězů

Externí odkazy